Кривская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Кривская волость — в составе Боровского уезда Калужской губернии.
 Кривская волость — в составе Шадринского уезда Пермской губернии.
 Кривская волость — в составе Сапожковского уезда Рязанской губернии.